Pej-lin může být

 Pej-lin (Chej-lung-ťiang) – městský obvod v městské prefektuře Suej-chua v provincii Chej-lung-ťiang;
 Pej-lin (Šen-si) – městský obvod ve městě Si-an v provincii Šen-si.

Externí odkazy